Sprengel – polski herb szlachecki

Osoby o tym nazwisku:
 Carl Sprengel – niemiecki agronom, naukowiec i przemysłowiec
 Jan Sprengel – polski urzędnik
 Mieczysław Sprengel – polski ekonomista